

Населені пункти та їхні частини
 Соколув — село в гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства
 Соколув — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Соколув — село в гміні Болімув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Соколув — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Соколув — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Соколув — село в гміні Міхаловіце Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Соколув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Соколув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Соколув — частина міста Рихвал у Конінському повіті Великопольського воєводства
 Соколув — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки